For You bezeichnet:

 For You (Bruce-Springsteen-Lied), Lied des Musikers Bruce Springsteen aus dem Jahr 1973
 For You (Prince-Lied), Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1978
 For You (Prince-Album), Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1978
 For You (Daniel-Lopes-Album), Musikalbum des deutschen Pop-Sängers Daniel Lopes aus dem Jahr 2003
 For You (Selena-Gomez-Album), Musikalbum der Sängerin Selena Gomez aus dem Jahr 2014
 For You (Crystal-Kay-Album), Musikalbum der Sängerin Crystal Kay aus dem Jahr 2018
 For You (Liam-Payne-und-Rita-Ora-Lied), Lied des Sänger Liam Payne und Sängerin Rita Ora aus dem Jahr 2018